М-42 (Индекс ГАУ — 52-П-243С) — советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм. Полное официальное название орудия — 45-мм противотанковая пушка обр. 1942 года (М-42). Оно использовалось с 1942 года до конца Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью было частично заменено в производстве в 1943 году на более мощную пушку ЗИС-2 калибра 57 мм. Окончательно пушка М-42 была снята с производства в 1946 году. За 1942—1945 годы промышленность СССР изготовила 10 843 таких орудий.

История создания 

45-мм противотанковая пушка обр. 1942 года М-42 была получена путём модернизации 45-мм пушки образца 1937 года на заводе № 172 в Мотовилихе. Модернизация заключалась в удлинении ствола с 46 калибров до 68,6, в усилении метательного заряда, также был предпринят ряд технологических мер для упрощения серийного производства. Толщина брони щитового прикрытия была увеличена с 4,5 мм до 7 мм для лучшей защиты расчёта от винтовочных бронебойных пуль. В результате модернизации дульная скорость снаряда возросла с 760 до 870 м/с.

Производство 
Производство пушки М-42 осуществлялось на заводе № 172:

Боевое применение

В Великой Отечественной войне 
Пушка предназначалась для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника. Она была способна успешно бороться со всеми средними танками вермахта 1942 года. Однако появление в 1943 году в значительных количествах новых тяжёлых танков «Тигр», «Пантера» и модернизированного Pz Kpfw IV Ausf H с толщиной лобовой брони 80 мм вновь поставило советскую противотанковую артиллерию перед необходимостью усиления огневой мощи. Это было выполнено путём повторного принятия на вооружение 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2. Однако благодаря отлаженному производственному механизму по выпуску М-42, возможности борьбы с Пантерой и Pz Kpfw IV Ausf H путём стрельбы в борт и высокой мобильности этого орудия оно было оставлено в производстве и на вооружении противотанковых подразделений стрелковых частей. Аналогично поступили и англичане — разработав мощную 17-фунтовку, они сохранили в производстве по абсолютно тем же соображениям менее мощную 6-фунтовку.

Орудие имело и противопехотные возможности — оно снабжалось осколочной гранатой и картечью. Осколочная 45-мм граната при разрыве даёт 100 осколков, сохраняющих убойную силу при разлёте по фронту на 15 м и в глубину на 5-7 м. Картечные пули при стрельбе образуют поражающий сектор по фронту до 60 м и в глубину до 400 м.

В мемуарах о боевом применении пушки:

Командующий 6-й гвардейской армии генерал И. М. Чистяков писал:
« ….. маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов как-то рассказал нам, что в 22-й армии на макушках деревьев ... устроили огневую позицию для противотанковой пушки. И видимость была хорошая, и обстрел замечательный. Пушка подбила два или три танка противника, но потом при очередном выстреле сама свалилась с дерева со всем расчётом»

Характеристики и свойства боеприпасов 

 Номенклатура боеприпасов :
 бронебойный 53-Б-240
 бронебойно-трассирующий 53-БР-240
 бронебойно-трассирующий 53-БР-240СП (сплошной)
 бронебойно-трассирующий подкалиберный 53-БР-240П
 осколочный 53-О-240 (стальной)
 осколочный 53-О-240А (сталистого чугуна)
 картечь 53-Щ-240
 дымовой 53-Д-240
 Дульная скорость снаряда, м/с : 870
 Масса снаряда, кг
 Подкалиберный бронебойный : 0.85
 Калиберный бронебойный : 1.43
 Осколочный : 2.14
 Дальность прямого выстрела, м : 950
 Бронепробиваемость гомогенной брони средней твёрдости, 75 % осколков в заброневом пространстве, мм
 Калиберным бронебойным снарядом
 угол встречи 90 градусов от касательной плоскости к броне (по нормали)
 на дистанции 500 м : 61
 на дистанции 1000 м : 51
 Подкалиберным бронебойным снарядом
 угол встречи 90 градусов от касательной плоскости к броне (по нормали)
 на дистанции 350 м : 82 (Сквозная пробоина, бортовая верхняя броня корпуса и башни. По данным обстрела тяжёлого танка «Тигр» на полигоне в 1943 году)
 на дистанции 500 м : 62 (Сквозная пробоина, бортовая нижняя броня корпуса. По данным обстрела тяжёлого танка «Тигр» на полигоне в 1943 году)

Где можно увидеть 
  — Орешек (крепость)
 — Музей отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области.
— Музей пермской артиллерии (музей истории ПАО «Мотовилихинские заводы»). Пермь, 1905 года, д. 20.
 — Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, музей под открытым небом «Военная горка»
— Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Музейный комплекс УГМК
Россия - Чита, Музей истории войск Забайкальского военного округа.

Операторы 
  — 6 ед., по состоянию на 2016 год
  — 12 ед., по состоянию на 2016 год
  — 216 ед., небоеспособных, по состоянию на 2016 год

См. также 
 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К)
 45-мм полуавтоматическая универсальная пушка 80-К

Примечания

Литература 
 
 Авдеев Ю. Витязи кинжального огня. Сорокопятки. // Красная звезда. — 2021. — 20 сентября. — С.10.

Артиллерия калибра 45 мм
Противотанковая артиллерия СССР
Артиллерия СССР периода Второй мировой войны